Thaya (csehül Dyje), folyó Ausztria és Csehország területén
 Ausztria
 Thaya, település Alsó-Ausztriában
Lásd még
 Dyje (egyértelműsítő lap)